Турнир в группе С в рамках 38-го чемпионата мира и одновременно 49-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Нидерландах.
Это был также квалификационный турнир Зимней Олимпиады 1972 года в Саппоро. В главный турнир Олимпиады прошли сборные Румынии и Франции, которые впоследствии отказались от участия.

Турнир

Итоговая таблица 

+ преимущество по результатам личных встреч

Итоги

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Примечания

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. — М.: Физкультура и спорт. — 1990.

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1971
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1971

2
Февраль 1971 года
Март 1971 года
Спорт в Нидерландах в 1971 году